Gmina Marion (hrabstwo Clayton)
 Gmina Marion (hrabstwo Davis)